Адмиралтейские — название ряда объектов:

 Адмиралтейские ворота
 Адмиралтейские горы

См. также 

 Адмирал
 Адмиралтейская
 Адмиралтейский